Powiat Neunkirchen – powiat w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria
 Powiat Neunkirchen – powiat w Niemczech, w Saarze

nl:Neunkirchen (district)